Blaues Band bezeichnet

in der Schifffahrt:

 Blaues Band, Ehrung, die das schnellste Schiff für bezahlende Passagiere auf der Transatlantik-Route Europa – New York erhalten hat
 Blaues Band (Touristikroute), eine touristische Initiative des Landes Sachsen-Anhalt
 Blaues Band des Bodensees, eine unter Passagierschiffen ausgetragene Wettfahrt auf dem Bodensee
 Blaues Band der Weser, eine Wassersportgroßveranstaltung auf und an der Weser in Minden
in der Ordenskunde ein blaues Ordensband:
 Le Cordon bleu (Frankreich), siehe Orden vom Heiligen Geist
Голубая лента (golúbaja lénta) (Russland), siehe Orden des Heiligen Andreas des Erstberufenen
Det blå bandet (Schweden), siehe Königlicher Seraphinenorden
sonstiges:
 Blaues Band Deutschland, deutsches Bundesprogramm zur Renaturierung von Fließgewässern und Auen

Siehe auch:
 Blue Ribbon
 Cordon bleu